Skupština općine kao predstavnički organ ima isključivo političke funkcije, donosi statut općine, odluke i druge općinske propise, potvrđuje budžet, rebalans budžeta (ako je potreban) i završni račun budžeta, razvojne i druge planove i programe, vrši nadzor nad radom načelnika općine i administrativne službe, bira skupštinsko rukovodstvo (predsjednika, potpredsjednika i tajnika skupštine), donosi poslovnik o svom radu i vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom općine. Skupštinu općine čine odbornici koji se biraju na vrijeme od četiri godine, u skladu s izbornim propisima.

Skupština općine donosi odluke i odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja odbornika, a potrebna većina za odlučivanje može se propisati zakonom i statutom općine. Skupština može osnovati stalne ili povremene radne organe (komisije, odbore i vijeća) za izvršenje svojih zadataka, a njihova nadležnost, sastav i način rada propisuju se poslovnikom o radu skupštine općine.

Općina